William Nylander ist der Name folgender Personen:

* William Nylander (Botaniker) (1822–1899), finnischer Botaniker und Zoologe
 William Nylander (Eishockeyspieler) (* 1996), schwedisch-kanadischer Eishockeyspieler